Cet article dresse la liste des villes du Yémen.

Villes du Yémen de plus de 10 000 habitants

Annexes

Sources

Articles connexes 
Géographie du Yémen
Khamir est un repère géographique intéressant, au croisement du  et du  sur les cartes.

Liens externes

 Ministère de la Santé et de la Population
 Mongabay
 City Population 

Yemen
Liste en rapport avec le Yémen